Ez a lista a Frankie Drake rejtélyek (Frankie Drake Mysteries) című kanadai sorozat epizódjait tartalmazza. Magyarországon a sorozatot az Epic Drama kezdte sugározni.

Évados áttekintés

Első évad (2017-18)

Második évad (2018)

Harmadik évad (2019)

Negyedik évad (2021)

Fordítás

Jegyzetek 

Televíziós sorozatok epizódlistái